Городонька:

 Городонька — река в России, протекает в Псковской области Плюсском районе, Ленинградской области Лужском районе.
 Городонька — река в России, протекает в Батецком районе Новгородской области.